Kamsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kamsholmen, Raseborg, Nyland, 
 Kamsholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Kamisholmen
Kassholmen

Robotskapade Finlandförgreningar